Little by little (englisch für „nach und nach“) ist

 der Name einer japanischen Pop-Band (siehe Little by Little)
 ein Lied der Band The Rolling Stones aus dem Jahr 1964 (siehe The Rolling Stones (Album))